Les Âmes noires est le titre de plusieurs œuvres :

 Les Âmes noires, un album de bandes dessinées de Gotlib paru en 1995 ;
  (Anime nere), un roman de Gioacchino Criaco paru en 2008 ;
 Les Âmes noires (Anime nere), un film de Francesco Munzi sorti en 2014 et tiré de cet ouvrage.